Изток – Запад може да се отнася до:

 Изток – Запад – българско издателство, основано в София през есента на 2002 г.
 Изток - Запад – романтичен исторически филм от 1999 г. на режисьора Режис Верние

Пояснителни страници